Фроли́щи — рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Володарском районе Нижегородской области России.

Входит в Володарский район, в составе которого представляет собой административно-территориальное образование (рабочий посёлок) и одноимённое муниципальное образование рабочий посёлок Фролищи со статусом городского поселения как единственный его населённый пункт.

География 
Расположен на возвышенности (на т. н. «Красных Фролищевых горах») рядом с точкой схождения границ Нижегородской, Владимирской и Ивановской областей. По окраине посёлка протекает река Лух (левый приток Клязьмы), которая известна как популярный байдарочный маршрут.

Посёлок располагается в самом центре огромного лесного массива, в состав которого входят Гороховецкие леса, Яропольский и Мугреевский бор (не путать с одноимённым населённым пунктом Мугреевский Бор Ивановской области, до 2008 года административно входившим в состав Фролищ). В окрестностях посёлка располагается множество озёр карстового происхождения: Санхар (Санхр), Кщара (Кшара), Юхор, Большая Гарава, Малая Гарава, Варех, Утрех, Светлые и Еловые, Великое, Светецкое. Леса и болота, окружающие посёлок Фролищи, богаты грибами, ягодами, в пойме реки Лух произрастает лещина. Большой популярностью окрестные леса пользуются у любителей охоты, а озёра — у любителей рыбалки и дайверов.

Население

Социальные учреждения 
 МБОУ СШ № 7. (Интерактивная панорама школьного двора)
 МДОУ Детский сад № 15;
 Участковая больница;
 Библиотека;
 Почтовое отделение;
 Сельский дом культуры «Лес»;
Музей

Транспорт 
В поселке Фролищи заканчивается одноколейная неэлектрофицированная железнодорожная ветка Ильино — Фролищи, по которой курсирует рельсовый автобус.

Маршрутные такси, работающие по маршрутам: Дзержинск —Ильино-- Фролищи (№ 130), Сейма-Ильино — Фролищи (№ 108).

Примечания

Ссылки 
 Краеведческий сайт посёлка
 Историко-фактографический реферат о посёлке
 История железной дороги Ильино — Фролищи и посёлка Фролищи на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)
Посёлки городского типа Нижегородской области
Городские поселения Нижегородской области
Муниципальные образования Володарского района (Нижегородская область)